Julija Anatoljewna Iwanowa (ros. Юлия Анатольевна Иванова, ur. 9 września 1985 w Sosnogorsku) – rosyjska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Julija Iwanowa pojawiła się 15 listopada 2003 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Kirowsku. Zajęła tam 31. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W 2005 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, gdzie była jedenasta w sprincie stylem klasycznym oraz dziewiąta w biegu łączonym na 10 km. Rok później, podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Kranju była trzynasta w sprincie stylem dowolnym oraz dziesiąta na dystansie 10 km klasykiem. Wystąpiła także na mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta w 2008 roku, ale osiągała słabsze wyniki.

W Pucharze Świata zadebiutowała 21 stycznia 2006 roku w Oberstdorfie, zajmując 37. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Pierwsze punkty wywalczyła dzień później, zajmując 20. miejsce w sprincie technika klasyczną. W klasyfikacji generalnej sezonu 2005/2006 zajęła ostatecznie 96. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2010/2011, który ukończyła na 42. pozycji. W drugiej edycji Tour de Ski Iwanowa zajęła 29. miejsce. W kolejnej edycji uplasowała się dwa miejsca niżej. nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata, ale 6 lutego 2011 roku wraz z koleżankami zajęła trzecie miejsce w sztafecie w Rybińsku.

Pierwszą seniorską imprezą w jej karierze były mistrzostwa świata w Oslo w 2011 roku. Zajęła tam 10. miejsce w sprincie drużynowym oraz 27. miejsce w biegu łączonym na 15 km.

W sezonie 2011/2012, odniosła pierwsze w karierze podium. Miało to miejsce 4 marca 2012 roku w Lahti w sprincie stylem klasycznym, gdzie przegrała tylko z Marit Bjeorgen o 0,2 s.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u  [dostęp 5 lutego 2012].

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1985
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009